Adorján ist ein männlicher Vorname und Familienname. Er ist die ungarische Variante des Namens Adrian.

Bekannte Namensträger

Vorname 

 Adorján Ferenc Kovács (* 1958), deutscher Gesichtschirurg und Publizist

Familienname 

 Berta Adorján (1864–1942), ungarische Schauspielerin
 Dávid Adorján (* 1972), deutscher Cellist
 Gabriel Adorján (* 1975), deutscher Violinist
 István Adorján (1913–1987), ungarischer Radrennfahrer
 János Adorján (1938–1995), ungarischer Handballspieler
 Johanna Adorján (* 1971), dänisch-deutsche Regisseurin und Autorin
 József Adorján (* 1975), rumänischer Eishockeyspieler
 Zoltán Adorján (* 1961), ungarischer Speedwayfahrer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Ungarischer Personenname